

Onomastica
Nélson – variante del nome proprio di persona Nelson

Persone
Nélson Roberto Magalhães Sampaio, calciatore portoghese
Nélson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho, calciatore portoghese
Nélson Augusto Tomar Marcos, calciatore portoghese
Nélson Alexandre Gomes Pereira, calciatore portoghese
Nélson Manuel Marques de Sousa, calciatore portoghese
Fernando Nélson, calciatore portoghese
Nélson Miguel Castro Oliveira, calciatore portoghese
Nélson Couto e Silva Marques Lisboa, cestista brasiliano
Almir Nélson de Almeida, cestista brasiliano
Nélson Monteiro de Souza, cestista brasiliano
Nélson Filipe Santos Simões Oliveira, ciclista portoghese